Cuttack (district), een district in de Indiase deelstaat Odisha
Cuttack (stad), een stad in de Indiase deelstaat Odisha
Kataka (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen